Il singolare  del Valencia Open 500 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.
Marcel Granollers era il detentore del titolo ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Aleksandr Dolgopolov.

David Ferrer ha superato in finale Dolgopolov per 6-1, 3-6, 6-4.

Testa di serie

  David Ferrer (campione)
  Jo-Wilfried Tsonga (primo turno, ritirato)
  Janko Tipsarević (primo turno, ritirato)
  Juan Mónaco (primo turno)

  John Isner (secondo turno)
  Nicolás Almagro (quarti di finale)
  Marin Čilić (quarti di finale)
  Milos Raonic (primo turno)

Wildcard

  Juan Carlos Ferrero (primo turno)
  Lleyton Hewitt (secondo turno)

  Tommy Robredo (primo turno)

Qualificati

  Jan Hájek (primo turno)
  Olivier Rochus (primo turno)

  Ivan Dodig (semifinale)
  Rajeev Ram (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Valencia Open 500 2012
ATP World Tour 2012